Schwarzer Kaffee steht für:

 Art der Kaffeezubereitung, siehe Kaffee #Zubereitung und Konsum
 Schwarz Rot Gold – Schwarzer Kaffee, deutscher Fernsehfilm von Theo Mezger (1988)